Read My Lips ("leggi le mie labbra" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Read My Lips – album di Tim Curry del 1978
 Read My Lips – album di Jimmy Somerville del 1989
 Read My Lips – album di Sophie Ellis-Bextor del 2001